Die East European Hockey League 1997/98 war die dritte Spielzeit dieser multinationalen Liga. Meister wurde HK Sokol Kiew.

Modus 
Die Liga kehrte zum Modus der ersten Saison zurück. Die zehn Mannschaften spielten zunächst eine Doppelrunde mit je zwei Heim- und Auswärtsspielen gegen jeden Gegner aus. Danach folgte eine Meister- und eine Trostrunde unter Mitnahme der Punkte aus der Vorrunde.

Hauptrunde

Meisterrunde

Trostrunde

Quellen

Einzelnachweise 

Saison der East European Hockey League
Eishockeysaison 1997/98